Renato Cattaneo – calciatore e allenatore di calcio nato nel 1903.
Renato Cattaneo – calciatore nato nel 1923.